Az olasz nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság nyolcadik futama. A versenyt Mugellóban rendezték július 3-án.

A királykategória versenyében Jorge Lorenzo végzett az élen Andrea Dovizioso és Casey Stoner előtt. A Moto2 futamát Marc Márquez nyerte Stefan Bradl-t és Bradley Smith-t megelőzve, míg a nyolcadliteres géposztályban Nicolás Terol, Johann Zarco, Maverick Viñales sorrendben állhattak fel a dobogóra.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

O
MotoGP